El Campeonato femenino sub-17 de la CAF de 2018 es el torneo que decide que naciones Africanas asistirán a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de la FIFA.

Participantes 
Participaron 17 de 54 selecciones nacionales de fútbol afiliadas a la Confederación Africana de Fútbol:

No participaron:

Eliminatorias 
Los tres ganadores de zona se clasifican para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2018.

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Resultados

Ronda preliminar 

 Yibuti ganó en walkover después de que Libia se retiró.

 Gambia ganó en walkover después de que Sierra Leona se retiró antes del partido de vuelta.

 Etiopía ganó en walkover después de que Kenia se retiró.

 Argelia ganó en walkover después de que Mali se retiró.

Primera fase 

 Yibuti ganó en walkover después de que Túnez se retiró.

 Marruecos ganó en walkover después de que Guinea Ecuatorial se retiró.

Fase final

Clasificados a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2018

Véase también 
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17
 Campeonato femenino sub-20 de la CAF
 Campeonato Sub-17 Africano
 Fútbol femenino

Referencias

Enlaces externos 
 CAF Femenino Sub-17

Competiciones de fútbol de la CAF
Campeonato femenino sub-17 de la CAF